A csangsai csata elnevezést a következő ütközetekre használják:

 Csangsai csata, fiktív ütközet a három királyság koráról szóló egyik műben
 Csangsai csata (1911), összecsapás a kínai forradalom idején
 Csangsai csata (1928)
 Első csangsai csata (1939) a második kínai–japán háborúban
 Második csangsai csata (1941) a második kínai–japán háborúban
 Harmadik csangsai csata (1942) a második kínai–japán háborúban
 Negyedik csangsai csata (1944) a második kínai–japán háborúban